20 Wahre Jahre Jubiläums Boxset — компиляция, юбилейный сборник всех альбомов немецкой фолк-метал группы In Extremo.

История создания 

Сборник 20 Wahre Jahre Jubiläums Boxset вышел в 2015 году по нескольким причинам. Во-первых, он ознаменовал собой юбилей, 20-летие группы In Extremo, и стал своеобразным подарком для фанатов. Во-вторых, он также стал хорошим рекламным актом для праздничного фестиваля 20 Wahre Jahre, организованного самими In Extremo в честь собственного 20-летия. И в-третьих, он как бы подытожил все 20 лет творчества группы, собрав воедино все основные релизы.

Сборник, как ясно из названия, вышел в качестве бокс-сета ограниченным тиражом, причем в двух вариантах: коллекция CD (13 дисков) и коллекция винила (8 пластинок). Все песни были обработаны и вышли в новом, улучшенном качестве. Виниловый сборник содержал исключительно студийные альбомы, тогда как версия с CD была несколько более расширенной. Кроме того, в CD-сете также присутствовала книга, содержащая фотографии, персональные досье-интервью каждого участника группы, рецензии на все альбомы, подробную дискографию, историю группы, даты всех концертов с 1995 по 2015, а также фотоколлаж, собранный из фотографий фанатов, присланных специально для этого релиза.

За несколько недель до выхода сборника также в сеть был выложен сингл «Loreley» (только в формате iTunes), написанный группой в честь собственного юбилея (праздничные концерты фестиваля проходили на горе Лорелей, на сцене под открытым небом). Коллекция CD вышла тиражом 5000 экземпляров, при этом цена обеих версий переваливала за 100 евро.

Композиции 
CD 1: Die Goldene
Идентичен переизданию альбома 2006 года (12 треков)

CD 2: Hameln
Идентичен переизданию альбома 2006 года (18 треков)

CD 3/Винил 1: Weckt die Toten!
Идентичен изданию 1998 года (12 треков)

CD 4: Die Verrückten sind in der Stadt
Идентичен изданию 1998 года (22 трека)

CD 5/Винил 2: Verehrt und Angespien
Идентичен изданию 1999 года (13 треков)

CD 6/Винил 3: Sünder ohne Zügel
Идентичен изданию 2001 года (13 треков)

CD 7/Винил 4: Sieben
Идентичен изданию 2003 года (13 треков)

CD 8/Винил 5: Mein rasend Herz
Идентичен изданию 2005 года (12 треков)

CD 9/Винил 6: Sängerkrieg
Идентичен изданию 2008 года (14 треков)

CD 10/Винил 7: Sterneneisen
Идентичен изданию 2011 года (12 треков)

CD 11/Винил 8: Kunstraub
Идентичен изданию 2013 года (12 треков)

CD 12: Raritäten & B-Seiten
На этом диске собраны почти все редкие песни, выходившие на синглах, сборниках и т. д.

CD 13: Tranquilo Live in Berlin
На CD записана аудиоверсия акустического концерта в Берлине в рамках тура Tranquilo 2010 года.

Дополнительные факты 
 На диск с раритетами не попали такие песни, как «Alte Liebe» и «Kein Sturm hält uns auf», выходившие на сборнике Kein Blick zurück 2006 года, а также «I Disappear» (кавер на группу Metallica) и «Yeah Yeah Yeah» (кавер на немецкую рэп-группу Die Fantastischen Vier).

Состав записи 
 Михаэль Райн — вокал, цистра, бинью, губная гармошка
 Dr. Pymonte — арфа, шалмей, волынка
 Yellow Pfeiffer — волынка, шалмей, никельхарпа
 Flex der Biegsame — волынка, шалмей, колёсная лира, ирландская волынка
 Van Lange — гитара
 Die Lutter — бас-гитара, трумшайт
 Specki T.D. — ударные, перкуссия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт In Extremo

Сборники 2015 года
Альбомы In Extremo
Альбомы Vertigo Records
Альбомы Universal Music Group